Воловники — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Воловники — деревня в Дятловском районе Гродненской области.
 Воловники — деревня в Дзержинском районе Минской области.
 Воловники — деревня Мстиславском районе Могилёвской области.

Россия 
 Воловники — деревня в Себежском районе Псковской области.